IFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bullhead City / Laughlin (Arizona) (Stati Uniti)
 Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale - inventario di siti naturali in Svizzera